Abaixo a lista dos 277 jogadores da Major League Baseball que atingiram a marca de 2000 rebatidas durante suas carreiras na MLB.

Pete Rose detém o recorde da Major League Baseball com maior número de rebatidas, 4256. Rose e Ty Cobb são os únicos jogadores com 4000 rebatidas na carreira. George Davis foi o primeiro rebatedor a conseguir 2000 rebatidas, conseguindo o feito na temporada de 1902. Ichiro Suzuki é o jogador ainda em atividade na liderança.

Jogadores com 2000 rebatidas
 Negrito denota jogador ainda ativo
 Total de temporadas entre parênteses
 Rebs. = Número de rebatidas
 † denota jogador incluído no National Baseball Hall of Fame
 Estatística atualizadas até o final da temporada de 2016.

Próximos jogadores com números relevantes
Matt Holliday (1995)
José Reyes (1972)
 Adrian Gonzalez (1954)
Víctor Martínez (1936)
Carl Crawford (1931)
Nick Markakis (1889)
Brandon Phillips (1863)

Notas
A - Um jogador é considerado inativo se anunciou sua aposentadoria ou não joga por uma temporada completa.
B - A Major League Baseball lista o total de rebatidas de Cobb em 4191, embora alguns historiadores independentes de beisebol tenham revisado o total para 4189 por uma contagem dupla em 2 dias.
C - Os montantes de rebatidas de Cap Anson são diferentes dependendo da fonte e quais rebatidas são inclusas em várias ligas em que jogou. Seus totais variam entre 2995-3435. MLB o credita com 3011.

Listas de beisebol
Recordes e estatísticas do beisebol